Alejandro Rodríguez de Miguel, né le  à Barcelone, est un footballeur espagnol. Il évolue au poste d'attaquant à l'Empoli FC en prêt du Chievo Verone.

Carrière 

Alejandro Rodríguez est prêté à la Sampdoria pour la saison 2015-2016.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1991
Naissance à Barcelone
Footballeur espagnol
Joueur de l'AC Cesena
Joueur de l'AC Pavie
Joueur de l'UC Sampdoria
Joueur du Chievo Vérone
Joueur de l'US Salernitana 1919
Joueur de l'Empoli FC
Joueur du Brescia Calcio